Ассоциация теннисистов-профессионалов (, ) создана в 1972 году для защиты и представительства интересов профессиональных игроков в теннис.
Сегодня ATP является организатором и совладельцем наиболее значимого цикла теннисных турниров ATP-тур (ATP-tour).
Рекорды считаются начиная с 1968 год с начала Открытой эры.

Жирным отмечены игроки выступающие в ATP туре по сей день и которые могут побить рекорды.

Рейтинг первых ракеток мира 
Количество недель на первом месте   
 (на 06 марта 2023)

{|class=wikitable
!!!width=150|Четвертьфиналы!!#
|-
| 1. ||  Роджер Федерер || 58
|-
| 2. ||  Новак Джокович || 54
|-
| 3. ||  Рафаэль Надаль || 47
|-
| 4. ||  Джимми Коннорс || 41
|-
| 5. ||  Андре Агасси || 36
|-
| 6. ||  Иван Лендл || 34
|-
| 7. ||  '''Энди Маррей || 30
|-
| 8. ||  Пит Сампрас || 29
|-
| rowspan=2 | 9. ||  Джон Макинрой || rowspan=2 |26
|-
|  Стефан Эдберг
|}
|}
{|
|-valign=top 
|
{|class=wikitable
!!!width=160|Матчей выиграно!!#
|-
| 1. ||  Роджер Федерер || 369
|-
| 2. ||  Новак Джокович || 341
|-
| 3. ||  Рафаэль Надаль || 314
|-
| 4. ||  Джимми Коннорс || 233
|-
| 5. ||  Андре Агасси || 224
|-
| 6. ||  Иван Лендл||222
|-
| 7. ||  Пит Сампрас || 203
|-
| 8. ||  '''Энди Маррей || 198
|-
| 9. ||  Стефан Эдберг||178
|-
| 10. ||  Джон Макинрой || 167
|}
|

{|class=wikitable
!!!width=190|Участия в турнирах!!#
|-
| rowspan=2 | 1. ||  Роджер Федерер || rowspan=2 | 81
|-
|  Фелисиано Лопес
|-
| 3. ||  Фернандо Вердаско || 71
|-
| 4. ||  Фабрис Санторо || 70
|-
| rowspan=3 |  5. ||  Михаил Южный || rowspan=3 |  69 
|-
|  Новак Джокович
|-
|  Ришар Гаске
|-
| 8. ||  Филипп Кольшрайбер || 68
|-
| rowspan=2 | 9. ||  Андреас Сеппи || rowspan=2 | 67   
|-
|  Рафаэль Надаль
|}
|}

 Победные серии 
Активные серии выделены жирным шрифтом'''
 (на 30 января 2023)

{|он
|-valign=top 
|

Выиграно подряд

Победные серии на одном турнире Большого шлема

На каждом турнире Большого шлема

{| class="wikitable" style="display:inline-table;"
|-
! # !! Финалов
|-
| 6 ||  Новак Джокович
|-
| rowspan=2 | 5 ||  Роджер Федерер
|-
|  Рафаэль Надаль
|-
| rowspan=3 | 2 ||  Кен Розуолл   
|-
|  Иван Лендл
|-
|  Андре Агасси
|-
| rowspan=4 | 1 ||  Род Лейвер 
|-
|  Стефан Эдберг
|-
|  Джим Курье
|-
|  '''Энди Маррей
|}
{| class="wikitable" style="display:inline-table;"
|-
! # !! Полуфиналов
|-
| 10 ||  Новак Джокович
|-
| 8 ||  Роджер Федерер
|-
| 7 ||  Рафаэль Надаль
|-
| rowspan=2 | 5 ||  Иван Лендл
|-
|  Андре Агасси
|-
| 3 ||  '''Энди Маррей
|-
| rowspan=3 | 2 ||  Кен Розуолл
|-
|  Джимми Коннорс
|-
|  Борис Беккер
|}
{| class="wikitable" style="display:inline-table;"
|-
! # !! Четвертьфиналов
|-
| rowspan=2 | 12 ||  Роджер Федерер
|-
|  Новак Джокович
|-
| 8 ||  Рафаэль Надаль
|-
| rowspan=2 | 7 ||  Иван Лендл
|-
|  Андре Агасси
|-
| 6 ||  Энди Маррей
|-
|  rowspan=4 | 4 ||  Джон Макинрой
|-
|  Стефан Эдберг
|-
|  Борис Беккер
|-
|  Пит Сампрас
|}

 Другие рекорды 
 (на 30 января 2023)

|}

|}

Агасси и Надаль также собрали Золотой Большой Шлем (Карьерный Большой Шлем + золото Олимпийских игр в одиночном разряде). Род Лейвер собрал календарный Большой Шлем, выиграв все 4 турнира в один год, а Новак Джокович — некалендарный, выиграв 4 турнира подряд не в один год. Также Джокович и Надаль собрали двойной карьерный Большой Шлем''', выиграв каждый ТБШ минимум 2 раза.

{|
|-valign=top
|

Процент побед 
 (на 30 января 2023)

{|
|-valign=top
|

|-valign=top 

{|class=wikitable
!!!Wimbledon!!% *!!W–L
|-
| 1. ||  Бьорн Борг || 92,73 || 51–4
|-
| 2. ||  Пит Сампрас || 90,00 || 63–7
|-
| 3. ||  Новак Джокович || 89,58 || 86–10 
|-
| 4. ||  Роджер Федерер || 88,24 || 105-14
|-
| 5. ||  Род Лейвер || 88,00 || 22–3 
|-
| 6. ||  Джон Ньюкомб || 86,49 || 32–5 
|-
| 7. ||  Борис Беккер || 85,54 || 71–12
|-
| 8. ||  Джон Макинрой || 84,29 || 59–11
|-
| 9. ||  Энди Маррей || 83,33 || 60–12
|-
| 10. ||  Рафаэль Надаль || 82,86 || '''58–12
|-
|colspan=4|* = не менее 20 побед
|}

{|class=wikitable
!!!US Open!!% *!!W–L
|-
| 1. ||  Пит Сампрас || 88,75 || 71–9
|-
| 2. ||  Роджер Федерер || 86,41 || 89–14
|-
| 3. ||  Новак Джокович || 86,17 || 81–13
|-
| 4. ||  Джимми Коннорс || 85,22 || 98–17
|-
| 5. ||  Иван Лендл || 84,88 || 73–13
|-
| 6. ||  Рафаэль Надаль || 84,81 || 67–12
|-
| 7. ||  Джон Макинрой || 84,42 || 65–12
|-
| 8. ||  Кен Розуолл || 83,33 || 30–6 
|-
| 9. ||  Даниил Медведев || 82,14 || 23–5
|-
| 10. ||  Джон Ньюкомб || 81,82 || 27–6 
|-
|colspan=4| * = не менее 20 побед
|}
|}

 Побед в турнире 
 (на 30 января 2023)Не менее 3 титулов'''
{|
|-valign=top
|
{|class=wikitable
!!!Australian Open!!#
|-
| 1. ||  '''Новак Джокович || 10
|-
| 2. ||  Роджер Федерер || 6
|-
| 3. ||  Андре Агасси || 4
|-
| 4. ||  Матс Виландер || 3
|}

{|class=wikitable
!!!Roland Garros!!#
|-
| 1. ||  '''Рафаэль Надаль || 14
|-
| 2. ||  Бьорн Борг || 6
|-
| rowspan=3 | 3. || Иван Лендл || rowspan=3| 3
|-
|  Матс Виландер 
|-
|  Густаво Куэртен 
|}

{|class=wikitable
!!!Wimbledon!!#
|-
| 1. ||  Роджер Федерер || 8
|-
| rowspan=2 | 2. ||  Пит Сампрас || rowspan=2 | 7
|-
| Новак Джокович
|-
| 4. ||  Бьорн Борг || 5
|-
| rowspan=2 | 5. ||  Джон Макинрой || rowspan=2 | 3
|-
|  Борис Беккер
|}

|}

 Финалов в турнире 
 (на 30 января 2023)Не менее 5 финалов'''
{|
|-valign=top
|
{|class=wikitable
!# !! Australian Open !! Рекорд
|-
| 10 ||  Новак Джокович || 10-0
|-
| 7 ||  Роджер Федерер || 6-1
|-
| 6 ||  Рафаэль Надаль || 2-4
|-
| rowspan=2 | 5 ||  Стефан Эдберг || 2-3
|-
|  Энди Маррей || 0-5
|}

|}

 Выигранных титулов по типу кортов Не менее 3 титулов'''
 (на 30 января 2023)
{|
|-valign=top
|

|}

Выигранных матчей на турнире 
 (на 30 января 2023)
{|
|-valign=top
|

|}

Выигранных матчей по типу кортов 
 (на 30 января 2023)
{|
|-valign=top
|

|}

Рекорды АТП

Титулы и финалы 
 (на 06 марта 2023)

{|
|-valign=top
|

|}

Одиночные титулы по типу покрытия кортов 
 (на 30 января 2023)

{|
|-valign=top
|

|}

 с 2009 года турниры на ковровом покрытии не проводятся

Матчей сыграно/выиграно  
 (на 06 марта 2023)

Выигранных матчей по типу покрытия кортов 
 (на 06 марта 2023)

{|
|-valign=top
|

|}

 в настоящее время турниры на ковровом покрытии не проводятся

Процент выигранных матчей 
 (на 30 января 2023)
{|
|-valign=top
|

|}

Итоговый турнир года 
 (на 21 ноября 2022)
{|
|-valign=top
|

|}

{|
|-valign=top
|

|}

Выигрыш турнира без проигрыша сетов

Олимпийские Игры (проводятся с 1988 года ) 
 (на 02 августа 2021)

{|
|-valign=top
|

|}

Мировой тур ATP Masters (с 1968) 
Это 9 ежегодных турниров, которые являются самыми престижными после турниров Большого шлема и итогового чемпионата в конце года. Они существовали в два этапа, сначала как Суперсерия Гран-При тура. Когда образовался ATP тур в 1990 году, они стали называться турниры серии Masters. Сейчас их официальное название ATP World Tour Masters 1000.
 (на 7 ноября 2022)
{|
|-valign=top
|

|}

Титулы по типу покрытия кортов
 (на 7 ноября 2022)

|}

Выигранные матчи 
 ( на 7 ноября 2022)

{|
|-valign=top
|

|}
{|
|-valign=top 
|

|}
{|
|-valign=top 
|

|}

Турниры категории 500 Мирового тура ATP 
 (на 10 октября 2022) 

{|
|-valign=top
|

|}

Турниры категории 250 Мирового тура ATP 
 (на 10 октября 2022)

Рекорды сезонов одиночного разряда 
 (на 31 декабря 2022)

{|
|-valign=top 
|

|}

(на 31 декабря 2022)
{|
|-valign=top 
|

 не менее 20 побед
|}
{|class=wikitable
!!!Подряд выигранные турниры на 3 различных покрытиях!!#
|-
| 1. ||  Джимми Коннорс (1972, 1974 (дважды), 1975, 1976) || 5 
|-
| rowspan=3| 2. ||  Джон Макинрой (1981, 1983, 1984) || rowspan=3| 3 
|-
|  Иван Лендл (1985 (дважды), 1989)
|-
|  Новак Джокович (2011, 2014, 2015)
|-
| rowspan=4| 5. ||  Бьорн Борг (1979) || rowspan=4| 1
|-
|  Роджер Федерер (2004)
|-
|  Рафаэль Надаль (2010)
|-
|  Энди Маррей (2015)
|}

 Наибольшее количество титулов, выигранных подростком 
  Бьорн Борг 16.
  Рафаэль Надаль 16.

 Наибольшее количество титулов, выигранных за сезон подростком:
  '''Рафаэль Надаль (2005) 11.

Рекорды подачи

Наибольшее количество эйсов в сезоне (после регистрации этого показателя с 1991 года) 
 (на 31 декабря 2022)

Наибольшее количество эйсов за карьеру 
 (на 31 декабря 2022)
{|
|-valign=top
|
{|class=wikitable
!!!Игрок!!Эйсы
|-
| 1.||  Джон Изнер || 13990
|-
| 2.||  Иво Карлович || 13728
|-
| 3.||  Роджер Федерер || 11478
|-
| 4.||  Горан Иванишевич || 10237
|-
| 5.||  Фелисиано Лопес || 10188
|-
| 6.||  Энди Роддик || 9074
|-
| 7.||  Сэм Куэрри || 8879
|-
| 8.||  Пит Сампрас || 8858
|-
| 9.||  Иван Любичич || 8138
|-
| 10.||  '''Милош Раонич || 8136
|}

|}

Победные серии 

{|
|-valign=top
|
{|class=wikitable
!!!Игрок!!Победы
|-
| 1.||  Бьорн Борг || 49 (1978)
|-
| 2.||  Бьорн Борг || 48 (1979–80)
|-
| 3.||  Гильермо Вилас || 46 (1977)
|-
| 4.||  Иван Лендл || 44 (1981–82)
|-
| 5.||  Новак Джокович || 43 (2010–11)
|-
| 6.||  Джон Макинрой || 42 (1984)
|-
| 7.||  Роджер Федерер || 41 (2006–07)
|-
| 8.||  Джимми Коннорс || 37 (1974)
|-
| 9.||  Джимми Коннорс || 36 (1975)
|-
| rowspan=2| 10.||  Томас Мустер || 35 (1995)
|-
|  Роджер Федерер || 35 (2005)
|}
|}

 Хард
 1.  Роджер Федерер (2005–06), 56 (проиграл  Рафаэль Надаль, Dubai F)
 2.  Джимми Коннорс (1974–75), 50 (проиграл  Адриано Панатта, Stockholm F)
 3.  Роджер Федерер (2006–07), 36 (проиграл  Гильермо Каньяс, Indian Wells R64)

 Грунт
 1.  Рафаэль Надаль (2005–07), 81 (проиграл  Роджер Федерер, Hamburg F)
 2.  Гильермо Вилас (1977), 53 (снялся в матче с  Илие Настасе, Aix-en-Provence F)
 3.  Бьорн Борг (1977–79), 48 (снялся в матче с  Элиот Тельшер, Hamburg R16)

 Трава
 1.  Роджер Федерер (2003–08), 65 (проиграл  Рафаэль Надаль, Wimbledon F)
 2.  Бьорн Борг (1976–81), 41 (проиграл  Джон Макинрой, Wimbledon F)
 3.  Новак Джокович''' (2018–22), 28 ▲ 

 Ковёр
 1.  Джон Макинрой (1983–85), 65 (проиграл  Йоахим Нистром, Dallas QF)
 2.  Иван Лендл (1981–83), 51 (проиграл  Джон Макинрой, Philadelphia F)
 3.  Джимми Коннорс (1974–75), 30 (проиграл  Эдди Диббс, London F)
 3.  Иван Лендл (1985–86), 30 (проиграл  Борис Беккер, Chicago F)

Рейтинг ATP (введён в 1973)

Недель № 1 и в Tоп 2, 3, 5 и 10   
 (на 30 января 2023)

Закончили год 
 (на 31 декабря 2022)

Другие рейтинговые достижения 
 (на 31 декабря 2022)

Призовые 
Лидеры по призовым за карьеру 
 (на 31 декабря 2022)

См. также 
 Рекорды тура WTA

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ATP 

Статистика

|}